Okręty US Navy o nazwie USS "Pasadena", pochodzącej od miasta Pasadena:
 Pierwszy "Pasadena" był okrętem zaopatrzeniowym, który był używany w latach 1918 - 1919.
 Drugi "Pasadena" (CL-65) był lekkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1944 - 1950.
 Trzeci "Pasadena" (SSN-752) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1989 i jest w aktywnej służbie (stan na 2007).

Pasadena